Furchenbienen steht für zwei Gattungen der Familie Schmal- und Furchenbienen (Halictidae):

 Halictus
 Lasioglossum